Старый Салем (Old Salem) — исторический центр города Уинстон-Сейлем, основанный гернгутерами в XVIII веке. В 1753 году выходцы из Морави — исторического района Чехии, основали на территории Северной Каролины временный населенный пункт под названием Бефабара (Bethabara), а позднее, в 1759 г. — моравское поселение Бетания (Bethania). В 1766 г. началось строительство центрального города поселения — Салема, раскинувшегося впоследствии на 400 км², которое после слияния в 1913 г. с соседним городом Уинстоном, стало городом Уинстон-Сейлем. 

В 1950-х гг. была основана некоммерческая организация Старый Салем, целью которой стало восстановление старого города, забота о старинных зданиях и создание музея под открытым небом, объявленного в 1966 г. национальным историческим достоянием США. 

В настоящее время сохранившиеся и восстановленные здания города вкупе со специалистами по исторической реконструкции и гидами знакомят посетителей с жизнью моравского сообщества XVIII и XIX веков. В программу исторической реконструкции входит презентация таких древних ремесел, как ремесло лудильщика, кузнеца, сапожника, оружейного мастера, пекаря и плотника — занятие этими ремеслами происходит непосредственно на глазах посетителей. Около 70 процентов зданий исторического квартала являются аутентичными.

Помимо исторических мастерских в комплекс Старого Салема также входят три музея: Музей декоративно-прикладного искусства, Музей игрушек и Детский музей. Музей декоративно-прикладного искусства (MESDA) — единственный музей, в 24 залах и 6 галереях которого выставлены объекты декоративно-прикладного искусства данной местности в период раннего развития Юга: мебель, картины, гобелены, керамические изделия, столовое серебро и изделия из металла, производимые и использовавшиеся в домах штатов Мериленд, Вирджиния, Северная и Южная Каролина, Джорджия, Кентукки и Теннесси в период до 1820 г. Музей игрушек содержит большую коллекцию редких, старинных игрушек XIX и начала XX вв. Детский музей Старого Салема создан для детей 4-9 лет.
 
В ряд достопримечательностей Старого Салема также входят: Салемская таверна, в которой 31 мая и 1 июня 1790 г. останавливался сам Джордж Вашингтон, проезжая через Северную Каролину; Школа для мальчиков; Кондитерская Уинклера (Winkler Bakery) и множество восстановленных домов и магазинов, включая моравскую сувенирную лавку, а также восстановленная моравская церковь Св. Филиппа (St. Philips Moravian Church). На территории Старого Салема также расположен кампус Салемского колледжа (Salem College and Academy).

Жестяной кофейник часто представляется символом музейного комплекса Старого Салема и Уинстона-Салема в целом. Он был создан моравийцем Джулиусом Мики в 1858 г. как реклама собственной лудильной мастерской и изначально находился на пересечении Бельес и Мейн стрит, представляя собой границу между Уинстоном и Салемом в те времена, когда моравийцы ещё жили обособленной общиной. Когда в 1913 г. два города слились в один, кофейник стал символом объединения двух населенных пунктов.

В городе моравцы изобрели Моравский куриный пирог.

Примечания

Литература 
1. Beth Tartan. North Carolina and Old Salem Cookery. The University of North Carolina Press. 1955. ISBN 0-8078-4375-X 

2. G.T. Montgomery. Ghosts of Old Salem, North Carolina. Arcadia Publishing. 2014. ISBN 978.1.62584.998.4
Этнографические музеи США
Музеи Северной Каролины
Моравская церковь
Уинстон-Сейлем